Chickadee Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chickadee Lake (Alaska)
 Chickadee Lake (Idaho)
 Chickadee Lake (Michigan)
 Chickadee Lake (Itasca County, Minnesota)
 Chickadee Lake (Lake County, Minnesota)
 Chickadee Lake (Wyoming)